Station Uji (Keihan)
 Station Uji (JR West)